Manon Brunet (Lyon, 7 de febrero de 1996) es una deportista francesa que compite en esgrima, especialista en la modalidad de sable.

Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo dos medallas en Tokio 2020, plata en la prueba por equipos (junto con Sara Balzer, Cécilia Berder y Charlotte Lembach) y bronce en la prueba individual, y el cuarto lugar en Río de Janeiro 2016, en la prueba individual.

Ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Esgrima entre los años 2014 y 2019, y siete medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima entre los años 2014 y 2019.

Palmarés internacional

Referencias

Esgrimidores de Francia
Esgrimidores en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Esgrimidores en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Medallistas olímpicos de plata de esgrima
Medallistas olímpicos de bronce de esgrima
Medallistas olímpicos de plata de Francia
Medallistas olímpicos de bronce de Francia
Medallistas olímpicos de plata de Tokio 2020
Medallistas olímpicos de bronce de Tokio 2020
Deportistas de Francia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Deportistas de Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Campeones mundiales de esgrima
Nacidos en Lyon